Ма́рек Черно́вский (; ) — чешский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (2019, , ), серебро (2013, 2016, 2017, 2018).
 : золото (2018, 2019), серебро (2016).
 : бронза (2012).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2011), бронза (2010, 2014).
 : золото (2011, 2013, 2014, 2015), бронза (2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Černovský Marek (CC DION) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017
 Marek Černovský | olympijskytym.cz

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу